Michel Vorm (Nieuwegein, 20 de outubro de 1983) é um ex-futebolista holandês que atuava como goleiro. Vorm anunciou sua aposentadoria no dia 26 de outubro, após jogar a temporada 19/20 na equipe do Tottenham Hotspur.

Seleção Neerlandesa
Estreou pela Seleção Neerlandesa principal em 20 de novembro de 2008 ante a Suécia.

Títulos

Swansea
 Copa da Inglaterra: 2012-13

Ligações externas
 
 
 
 

Goleiros dos Países Baixos
Futebolistas do FC Utrecht
Futebolistas do FC Den Bosch
Futebolistas do Swansea City A.F.C.
Futebolistas do Tottenham Hotspur F.C.
Neerlandeses expatriados no Reino Unido
Jogadores da Seleção Neerlandesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2010
Jogadores da Eurocopa de 2012
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2014